John Harmon ist der Name folgender Personen:

* John Harmon (Schauspieler) (1905–1985), US-amerikanischer Schauspieler 
 John Harmon (Komponist) (* 1937), US-amerikanischer Komponist
 John Harmon (Jurist) (* 1944), US-amerikanischer Jurist und Politiker 

John Harmon ist der Name folgender fiktiven Figuren:

 John Harmon, Hauptfigur im Roman Unser gemeinsamer Freund von Charles Dickens